Mogołowie – w Indiach ogólne określenie wielu grup muzułmańskich pochodzących z północnego zachodu 
 Wielcy Mogołowie – indyjska dynastia